Az ütőkártya (Breaking and Entering) A szökés című amerikai sorozat negyedik évadának második epizódja, összességében pedig az ötvenkilencedik.

Wyatt tájékoztatja a Tábornokot, hogy Michael és Lincoln egy maximális biztonságú börtönben van.

Self és a banda megérkeznek Los Angelesbe és mindegyikőjük kap bokára helyezhető GPS készüléket. Egy titkos raktárban fognak dolgozni a kikötő mellett. Együtt fognak dolgozni Rolanddal, aki a Scylla dekódolásában fog segédkezni nekik.
Mahone elmondja, annyit tud, hogy Whistler egy Tuxhorn nevű férfinak akarta odaadni a kártyát, valamint, hogy Tuxhorn sofőrje régi katona volt, és felismerné, ha látná.

Zsebest a társával együtt a mexikói sivatagban látjuk, amint kirabolták és megverték őket a szállítóik. Később vitába keveredik társával és megöli, majd San Diegóba indul, hogy megtalálja Michaelt. Néhány quados srác segít rajta a sivatagban.

Roland összegyűjti a valaha a seregben szolgált helyi sofőröket és Mahone felismeri a célszemélyt a fényképekről. Követik Tuxhorn házáig, amit a riasztón kívül fegyveres őrök vesznek körül. Roland azt javasolja, hogy a kártya ellopása helyett inkább közelítsék meg megfelelő távolságra, hogy ő a készülékével le tudja másolni annak tartalmát. 

A srácok megfigyelik Tuxhornt, és követik a kocsiját. Hogy közel tudjanak kerülni hozzá, Sucre és Bellick karamboloznak a járművel. Sucre, nála a készülékkel, próbálja feltartani a sofőrt, s ezzel Tuxhornt is, hogy le tudják másolni a kártyát, de Roland nem észlel semmilyen jelet.

Self megkörnyékezi a CÉG egyik volt munkatársát, aki most tanúvédelmi program alatt áll. Megfenyegeti a férfit, hogy derítse ki, hogy hol rejtegeti a CÉG a dekódoló dobozt a főhadiszállásukon.

Wyatt megfenyeget egy börtöni alkalmazottat, hogy kiderítse, hova szállították Michaelt és Lincolnt. Később megtudja, hogy Bruce Bennett letette értük az óvadékot.

Eközben Sara egy buszmegállóban Tuxhorn bejárónőjével beszélgetést kezd, majd a leolvasó eszközt a nő táskájába csúsztatja. Később Michael felhívja a házat, mielőtt a nő távozna onnan, és biztonsági embernek kiadva magát megkéri a nőt, hogy ellenőrizze a házban az összes ablakot. A táskája végig nála van, ahogy ablakról ablakra megy a házban. Michael megkéri, hogy ellenőrizze a ház könyvtárának az ablakait is, és ekkor Roland jelet kap, és a kártya másolása megkezdődik. Miután végzett, a nőtől Bellick ellopja a táskáját, amint egy buszmegállóban várakozik, de az eszköz már nincs benne, mert a házban kitette a nő, mivel azt hitte, hogy a főnökéé.

Ezért be kell törniük a házba. Sucre beindít egy riasztót az utcában, amire az őrök elmennek az állásaikról. Tuxhorn leállítja a saját riasztóját, hogy le tudjon menni érdeklődni, hogy mi történt. Ez lehetővé teszi Michaelnek és Mahonenak, hogy bemenjenek a házba és elhozzák a hard driveot. Még ki tudnak osonni, mielőtt Tuxhorn újraaktiválná a riasztót.

Wyatt elmegy Bruce-hoz, de az esküszik neki, hogy nem tudja hol vannak a testvérek. Elkábítja egy injekcióval.

Kiderül, hogy Gretchen még mindig életben van, de fogva tartják.

Zsebes megérkezik San Diegóba, a Pacific Coast Lines állomásra. A könyv egy záras szekrényhez vezeti, amiben egy borítékot talál Whistler hamis igazolványával a Gate vállalattól. Utoljára egy Los Angelesbe tartó buszon láthatjuk.

Roland dekódolja az adatkártyát és rájön, hogy az információ nem teljes. Kiderül, hogy a Scylla hat kártyából tevődik össze, amiket hat különböző személy birtokol. A banda nem teljesítette a küldetést. Most meg kell találniuk az öt másik kártyát.

Az epizód végén Michaelt láthatjuk, amint elindul az orrából a vér, amit eltitkol a bátyja elől.

A szökés epizódjai